«Без мужчин» — художественный фильм режиссёров Алисы Хмельницкой и Резо Гигинеишвили.

Премьера состоялась 1 сентября 2011 года.

Сюжет 
Пассажиры вечернего рейса пристегнули ремни и приготовились к взлету.
Но полет отложили до утра. Пассажиры отстегнули ремни и вышли из аэропорта. Под светом фонаря поблескивали капли косого дождя. В луже отразились два женских силуэта. Две женщины, две случайные попутчицы отправились в путешествие длиной в московскую ночь…
Они меняют машины и настроение, мчатся по кольцевым и бульварам, смеются и плачут. Кажется, они могут позволить себе все в эту странную ночь, словно выпавшую из реальной жизни. Они могут все: страдать, любить, ненавидеть. Они не могут только одного – разойтись. Ими движет одна идея, одна мысль, одна страсть, и имя ее МУЖЧИНА.

В ролях

Рецензии и отзывы 

Программный директор «Кинотавра» Ситора Алиева о дебютных работах на фестивале: «Мы посмотрели немало дебютов, эти две картины оказались наиболее профессиональными, на голову выше других работ молодых режиссёров, которые мы должны показывать. Мы всегда их будем показывать и не будем отсеивать лишь по той причине, что там фамилии, которые могут нанести ущерб моей репутации».

Вначале я принимал активное участие в картине как продюсер. Но в подготовительный период стало ясно, что моя помощь больше, чем просто помощь, и мы стали снимать вместе. Но история принадлежит Алисе, и я этому следовал. Кроме того, мне всегда было интересно думать о женщинах — во всех смыслах этого слова.

Съёмочная группа 
 Алиса Хмельницкая, Резо Гигинеишвили — режиссёр
 Алиса Хмельницкая — автор сценария
 Максим Осадчий — оператор
 Дато Евгенидзе — композитор
 Максим Королёв, Резо Гигинеишвили, Бахтиер Худойназаров, Геннадий Островский — продюсеры

Награды и фестивали 
 2011 — «Кинотавр» — участник основного конкурса

Примечания

Ссылки 
 Кинотавр 2011: Режиссёры о фильме «Без мужчин»
 «Без мужчин» на IMDb

Фильмы России 2010 года
Романтические кинокомедии России